Hyles — рід лускокрилих комах родини Бражникові (Sphingidae).

Види

Посилання 
 HYLES (Hübner, 1819) 

Бражникові
Роди бражникових